

Architettura
Palazzo Ferro Fini – edificio di Venezia ubicato nel sestiere di San Marco
Villa Fini – villa veneta di Dolo (VE), Italia

Astronomia
795 Fini, asteroide

Aziende
Fini Fast – azienda di ristorazione italiana
Fini Modena – azienda alimentare italiana, parte del Gruppo Fini
Gruppo Fini – azienda alimentare italiana

Diritto
Legge Bossi-Fini – norma della Repubblica Italiana 
Legge Fini-Giovanardi – norma della Repubblica Italiana

Persone
Fini – famiglia patrizia veneziana
Francesco Antonio Fini – cardinale italiano
Gianfranco Fini – politico italiano, già Presidente della Camera dei deputati
Giorgio Fini – imprenditore italiano
Giuseppe Fini – politico italiano
Giuseppe Fini – sacerdote, organista e compositore italiano
Leonor Fini – pittrice, scenografa, costumista, scrittrice, illustratrice e disegnatrice argentina di origine italiana
Massimo Fini – giornalista, scrittore, attore e autore teatrale
Michele Fini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Telesforo Fini – imprenditore italiano
Tommaso di Cristoforo Fini, noto come Masolino da Panicale – pittore italiano
Ugo Fini – calciatore italiano
Enrico Fini - ingegnere informatico specializzato in intelligenza artificiale

Altro 
 Tapu Fini (カプ・レヒレ Kapu Rehire), Pokémon

Pagine correlate
Fino